Luis Navarro puede referirse a:

 Luis Navarro Garnica (1904-1995), militar español y Presidente del Club Atlético de Madrid.
 Luis «El Hueso» Navarro (1937-2015), deportista venezolano.
 Luis Navarro Lucas (1947-), ingeniero agrónomo e investigador español.
 Luis Navarro Origel (1897-1928), cristero mexicano.
 Luis Navarro Amorós (1929-2011), ciclista español.
 José Luis Navarro Martínez (1962-), ciclista español.
 José Luis Navarro Rivas (1965-), boxeador español.
 José Luis Navarro del Valle (1936-), futbolista español.